John Jones může být:

 John Jones (duchovní) (1700–1770) – velšský duchovní
 John Jones (varhaník) (1728–1796) – anglický varhaník
 Talhaiarn, vlastním jménem John Jones, (1810–1869) – velšský básník
 Myrddin Fardd, vlastním jménem John Jones, (1836–1921) – velšský spisovatel
 John Jones (biskup) (1904–1956) – velšský biskup

Podobné názvy 
 Jon Jones